Кратер Кирхгоф () — крупный ударный кратер в северной части Таврских гор на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь одного из великих физиков XIX века Густава Кирхгофа (1824—1887) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера Кирхгоф являются кратер Шакорнак на западе; кратер Бонд Дж. на северо-западе; кратер Мори на севере; кратер Ньюком на востоке и кратер Рёмер на юге-юго-западе. На западе-северо-западе от кратера Кирхгоф находится борозда Бонда Дж., на севере Озеро Сновидений, на юге Таврские горы и за ними Залив Любви. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 24,4 км, глубина 2,59 км.

Кратер имеет полигональную форму, значительно разрушен. Очертания вала сглажены. К восточной части вала прилегает сателлитный кратер Кирхгоф С (см. ниже). Высота вала над окружающей местностью достигает 840 м, объем кратера составляет приблизительно 370 км3. Дно чаши пересеченное, в центре чаши расположен невысокий хребет, ориентированный с северо-запада на юго-восток.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки кратера с борта Аполлона-15
Кратер Кирхгоф на карте LAC-43
Селенологическая карта окрестностей кратера
 
Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны